The Fens, een gebied in het oosten van Engeland

Personen met de naam Fens
Johannes Josephus Fens (1900-1968), Tweede Kamerlid namens de KVP en lid van de Raad van State
Kees Fens (1929-2008), Nederlands literatuurwetenschapper, schrijver en columnist
Ton Fens (1945-2021), Nederlands voetballer
Huib Fens (1954), Nederlands kunstenaar
Stijn Fens (1966), zoon van Kees Fens, Nederlands journalist